Луиза Вандель (; ,  — , ) — австрийско-немецкая пианистка и музыкальный педагог.

Окончила Венскую школу для девочек (1904) и венскую Клавирную школу Хорака (1906), ученица Франца Брикселя. Затем училась у Теодора Лешетицкого.

На протяжении многих лет была дружна с композитором Хансом Галем; в 1929 г., когда Галь возглавил Майнцскую консерваторию, последовала за ним в качестве профессора фортепиано. Среди учеников Вандель был, в частности, Мартин Галлинг. В 1952 году удостоена , вручаемой от администрации земли Рейнланд-Пфальц за заслуги в области музыки.

Примечания

Литература 
 Knauf A. Louise Wandel (1892—1981) // Rheinland-Pfälzerinnen / Bearb. von Hedwig Brüchert. — Mainz, 2001. — (Veröffentlichungen der Kommission des Landtages für die Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz ; 23). — S. 431—432.
 Kaiser Fr. Hans Gál zum 100. Geburtstag: zu einer Ausstellung im Mainzer Rathaus mit Dokumenten zu seinem Leben und Wirken in Mainz. — Kulturdezernat der Stadt Mainz, 1990. — S. 28-31.

Пианисты Австрии
Музыкальные педагоги Германии
Академические музыканты Австрии